Серге́й Ви́кторович Жигуно́в (род. 2 января 1963, Ростов-на-Дону) — советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (1995). Президент «Гильдии актёров кино России» с 2000 по 2004 год.

Биография 
Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в актёрской семье.
После восьмого класса средней школы был отчислен из неё за плохое поведение. Учился в ростовских средних школах — сначала в школе № 20, потом в школе № 75, а также в музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова. Участвовал в одном из школьных ансамблей, играл на гитаре и пел. Много читал. Первой заинтересовавшей его книгой стала «История Древней Греции». Потом последовали произведения Фенимора Купера, Александра Дюма, а в старших классах он зачитывался О. Генри, Ремарком и Хемингуэем.

Впервые поступил в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в 1980 году, но вскоре был отчислен за «профнепригодность», так как стал сниматься в кино и почти забросил учёбу. Вернувшись в Ростов-на-Дону, играл в Ростовском театре юного зрителя. Спустя год, в 1982-м, восстановился в Щукинском училище уже на другом курсе (художественный руководитель курса — Марианна Рубеновна Тер-Захарова) и в 1986 году окончил его.

Во время прохождения проб к фильму «Гардемарины, вперёд!» (1987) был призван на военную службу в рядах Советской армии, и чтобы актёр мог участвовать в съёмках, его зачислили в 11-й отдельный кавалерийский полк, в Алабино Московской области, где и проходил службу. На съёмках этой картины Жигунов получил серьёзную травму, из-за чего его роль пришлось озвучивать Олегу Меньшикову, так как Сергей находился в госпитале. Постановщик фехтовальных боёв на «Гардемаринах» Владимир Балон в одном из интервью рассказал об этом: «Один раз я чуть не лишил глаза Жигунова. Есть в фехтовании прописные истины. Одна из них: никогда не отбивать шпагу вверх. Он это сделал. Моя шпага попала ему в глаз. Угоди рапира чуть ниже, он бы остался без глаза. А чуть глубже — может, его бы и не было».

C 1990 года — генеральный директор TO «Шанс» киноконцерна «Мосфильм». В настоящее время является генеральным директором ООО «Прайм-тайм», ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова», ООО «Студия 7».

8 марта 1991 года для передачи «Киносерпантин» взял интервью у певца Игоря Талькова.

1992 — член Союза кинематографистов РФ.

1997—1998 — заместитель Генерального продюсера телеканала «ТВ Центр».

1998 — руководитель студии «Свет».

1999 — президент Фестиваля телевизионного кино «Созвездие», Архангельск. Продюсер студии «Пеликан».

2000—2005 — президент «Гильдии актёров кино России».

2002—2005 — секретарь Союза кинематографистов РФ.

2003—2006 — член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

2009, февраль — советник по идеологии и рекламе Федерального агентства по рыболовству РФ.

Приглашался в жюри КВН. В 2006 году в дуэте с Лаймой Вайкуле занял третье место в шоу «Две звезды» на «Первом канале».

Учредил Благотворительный фонд социальной реабилитации актёров кино России «Созвездие». В январе 2014 года фонд был исключён из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности.

В детстве Сергей Жигунов мечтал стать мушкетёром, и воплощением этой мечты стала работа над многосерийным телевизионным фильмом «Три мушкетёра» (2013), ставшим его режиссёрским дебютом. Фильм является новой экранизацией романа «Три мушкетёра» Александра Дюма, премьера которой в России состоялась 3 января 2014 года на «Первом канале».

 Общественная и политическая деятельность
В 2000—2004 годах Сергей Жигунов был президентом «Гильдии актёров кино России». В 2003 году вступил в политическую партию «Единая Россия». Входил в Совет по культуре и искусству при Президенте РФ. В 2014 году высказывал одобрение деятельности Владимира Путина и Государственной Думы РФ VI созыва.

В августе 2021 года в период выборов в Госдуму был назначен советником председателя партии «Новые люди» по культуре.

 Банкротство и финансовые затруднения
28 ноября 2016 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление бизнесмена Сергея Обидина о признании Сергея Жигунова банкротом.

10 февраля 2017 года Сергей Обидин обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Прайм-тайм» (компании, генеральным директором и участником которой является Сергей Жигунов).

С октября 2016 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал несколько исков различных индивидуальных предпринимателей, а также крупных компаний (ОАО «Российские железные дороги») к ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова», свидетельствующих о регулярном невыполнении своих обязательств со стороны указанной компании. На сегодняшний день большинство этих исков удовлетворено.

19 февраля 2018 года Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление АО «Объединённые русские киностудии» о признании банкротом ООО «Январь Продакшн» — компании, 100 % уставного капитала которой принадлежит Сергею Жигунову.

Семья 
Отец — Виктор Павлович Жигунов, преподаватель политэкономии, был ведущим актёром театра Дворца культуры завода «Ростсельмаш», на сцене которого играл роль Деда Мороза на новогодних ёлках.

Мать — Галина Ивановна Жигунова (род. 1944), была актрисой (выпускница Щукинского училища), с 2005 года является главным режиссёром Театра юного зрителя в городе Сергиев Посад.

Был дважды женат (с 1985 по март 2007 года и с 6 октября 2009 по октябрь 2020 года) на Вере Семёновне Новиковой (род. 6 октября 1958), актрисе Театра имени Евгения Вахтангова.

Дочь — Мария Жигунова (род. 5 сентября 1990), снималась в фильмах: «Раздетые» (1998) и «Вовочка» (2002).

Падчерица — Анастасия (род. 1980), дочь Веры Новиковой от предыдущего брака, которую Сергей Жигунов воспитывал как родную и называет дочерью. Анастасия имеет дочь Юлию (род. 2008).

С марта 2021 женат на журналистке Виктории Ворожбит.

Санкции 
15 января 2023 года, из-за вторжения России на Украину, внесён в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Награды и достижения 
 Государственные награды
 Заслуженный артист Российской Федерации (28 декабря 1995) — за заслуги в области искусства
 Орден Дружбы (1 августа 2005) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Почёта (14 августа 2014) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность

 Общественные награды
 Отмечен призом Гильдии актёров кино России «За творческую инициативу и вклад в развитие отечественного кинематографа» (КФ «Созвездие-1997»)
 «Принцесса на бобах», 1997: специальный приз на кинофестивале «Окно в Европу», Выборг
 Гран-при на кинофестивале «Виват, кино России», Санкт-Петербург
 Приз за лучшую мужскую роль — бизнесмена Дмитрия Ивановича Пупкова в лирической мелодраме «Принцесса на бобах» — на V Фестивале русского кино в Онфлёре (Франция) в ноябре 1997 года
 Премия главных редакторов Видео-1997 «Лучший продюсер года»
 Диплом VIII Международного фестиваля актёров кино «Созвездие»
 Гран-при Ялтинского МКФ, телесериалы «Графиня де Монсоро» (1997), «Что сказал покойник» (1997), «Седьмое кольцо колдуньи», «Новый год в ноябре», к/к «Раздетые» (1997), «Луной был полон сад» (2000)
 Приз «Серебряный Георгий» и Приз зрительских симпатий на XXII ММКФ
 Гран-при XXV Международного телефестиваля «Золотой ларец» в Пловдиве, Болгария
 Приз «Золотая Нимфа» на 41-го Телевизионного фестиваля в Монте-Карло

Творчество

Фильмография

Актёр 

  — Признать виновным — Андрей
  — Клятвенная запись (ТВ) — Свечин
  — Шанс — Александр Грубин (в молодости)
  — Два гусара — Михаил Васильевич Ильин
  — Страховой агент — парень в вагоне метро (в титрах не указан) 1985 — Внимание! Всем постам... — милиционер, напарник Виктора Кольцова 1985 — Валентин и Валентина — Карандашов, студент, знакомый Валентина  — По главной улице с оркестром — Жигунов, лейтенант милиции 1986 — Последняя дорога — Чичерин 1986 — Завещание — Иван Егорович Крылов (в молодости)  — Гардемарины, вперёд! — Александр Белов, гардемарин (озвучил Олег Меньшиков)
  — Пилоты / Piloti — Владимир Матюхин, лётчик  — Поездка в Висбаден — Дмитрий Санин, молодой русский помещик  — Подземелье ведьм — Андрей Брюс, инспектор-этнолог (озвучил Владимир Антоник)
  — Сексказка — Макс  — Виват, гардемарины! — Александр Белов, гардемарин (озвучил Александр Домогаров)
  — Сердца трёх — Генри Морган 1992 — Алмазы шаха —
 1992 — Ричард Львиное Сердце — рыцарь Кеннет  — Рыцарь Кеннет — рыцарь Кеннет  — Сердца трёх 2 — Генри Морган  — Принцесса на бобах — Дмитрий Иванович Пупков, успешный «новый русский» бизнесмен, «внук лавочника»  — Королева Марго — Аннибал де Коконнас, граф  —  — Ниро Вульф и Арчи Гудвин — Арчи Гудвин, сыщик, помощник нью-йоркского частного детектива Ниро Вульфа  — Вовочка — генерал Карбышев 2003 — Пан или пропал — Дмитрие́вич, террорист по прозвищу «Веласкес» 2003 — Убить вечер — Виктор, фальшивомонетчик  — 2009 — Моя прекрасная няня — Максим Викторович Шаталин, известный продюсер  — Игра на выбывание — Илья Борисович Молотов, банкир, житель дома  — Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина — Арчи Гудвин, сыщик, помощник нью-йоркского частного детектива Ниро Вульфа  — Звезда эпохи — Анатолий Седов, военный лётчик  — Кадеты — преподаватель истории  — Мой генерал — Фёдор Фёдорович Тучков, полковник ФСБ  — Саквояж со светлым будущим — Марков  — Шекспиру и не снилось — Мавродий, вор-домушник  — Новая Земля — полковник  — Завещание ночи — губернатор  — Десять зим / Dieci inverni — Фёдор, русский режиссёр  — Рита — Андрей Сергеевич, олигарх 2010 — Счастье по контракту — Сергей Одинцов, олигарх 2010 — Откройте, это я! — Владимир Николаевич / Оскар  — Пираньи — Виктор Сергеевич Лесницкий  — О нём — Денис  — Однажды в Ростове — Сергей Николаевич Колесников, майор КГБ  — Вероника. Потерянное счастье — Константин Парменков  — Торговый центр — Эдуард Фадеев, владелец торгового центра  — Вероника. Беглянка — Константин Парменков  — Дело чести — Вадим Евгеньевич Садальский, олигарх  — Тайна четырёх принцесс — Зигфрид, король 2014 — Узнай меня, если сможешь — Войцеховский, мошенник, отец Алисы 2014 — Профессионал — Антон Сергеевич Чуб, международный торговец оружием (аллюзия на Виктора Бута)
 2014 — Склифосовский 3 — Александр, бизнесмен, бывший любовник Марины Нарочинской  — Избранница — Виктор  — Беглые родственники — Борис Чуйкин, беглый олигарх, отец Дмитрия и Екатерины, муж Ларисы  — Шакал — Дмитрий Алексеевич Ткач, подполковник ОБХСС  — Сиделка — Борис Васильевич Клишин, партнёр по бизнесу Анатолия Павловича Шубина и друг его семьи  — Динозавр — начальник УФСИН  — По колено —  камео Режиссёр 
  — Три мушкетёра

 Сценарист 
  — Три мушкетёра
  — Гастролёры (участие)

 Продюсер 

 1992 — Сердца трёх
 1992 — Чёрный квадрат
 1997 — Королева Марго
 1997 — Графиня де Монсоро
 2000 — Луной был полон сад
 2000 — Что сказал покойник
 2002 — Вовочка
 2003 — Ниро Вульф и Арчи Гудвин
 2003 — Пан или пропал
 2004 — Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина
 2004 — Кадеты
 2006 — Из пламя и света
 2006 — Похищение воробья (не был завершен)
 2007 — Шекспиру и не снилось
 2007 — Код апокалипсиса
 2008 — Тормозной путь
 2008 — Завещание ночи
 2008 — Ночная смена (производство не завершено)
 2011 — Пираньи
 2011 — О нём
 2012 — Однажды в Ростове
 2013 — Доктор Смерть
 2013 — Три мушкетёра
 2013 — 2021 — Горюнов
 2014 — Чужое
 2016 — Гастролёры
 2016 — Куба
 2018 — Динозавр

 Телеведущий 
 1990 — ведущий телепрограмм «Киносерпантин», «Знай наших», ЦТ
 1994 — автор и ведущий программы «Кинозвезда», канал «Останкино», ТВ Центр
 2006 — участник ТВ-шоу «Две звезды», ОРТ
 2007 — «Ты — суперстар!» (НТВ)
 2009—2010 — «Легенды видео» (НТВ)
 2012 — «Еда без правил» (НТВ)

 Стихи 
Сергей Жигунов является автором текстов песен из музыкального альбома «Склонность к дождю» (1995) в исполнении Дмитрия Харатьяна (музыка — Андрей Горин''):

 «Свобода выбора»
 «Обыкновенный клоун»
 «Городской романс»
 «Мистерия»
 «Супермен»
 «Склонность к дождю»
 «Река забвения»
 «Любовь углекопа»
 «Упал закат»
 «Белое безмолвие»
 «Старый паровоз»
 «В ожидании дождя»

Примечания

Ссылки 

 Сергей Жигунов. Информационный сайт // sergeyzhigunov.com
 Сайт «Мой Кумир». Сергей Жигунов: актёр, продюсер, человек… // zhigunov.su

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Ростовский областной академический молодёжный театр
Члены «Единой России»
Члены партии Новые люди
Персоналии:Ростов-на-Дону
Телеведущие НТВ
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Певцы и певицы России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине